69-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Ломбардии, Италия. Гонка была проведена 11 октября 1975 года в рамках Супер Престиж Перно 1975.

Участники

Маршрут 
Дистанция гонки из Милана до Комо составила 266 километров. Данный маршрут использовался начиная с 1961 года.

Ход гонки 
Гонка завершилась итальяно-бельгийским противостоянием. Итальянское трио в составе Франческо Мозера, Энрико Паолини и Альфредо Чинетти более чем на минуту опередило трио из Бельгии, где ехали Роже Де Вламинк, Фредди Мартенс	и Эдди Меркс. Первым в группе из трёх итальянцев стал Франческо Мозер.

Из 106 стартовавших спортсмена финишировало 18 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте